Naeem Saadavi (Karaj, 16 de junho de 1969) é um ex-futebolista profissional iraniano, defensor retirado.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Karaj
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol